Şəlvə – centro abitato del distretto di Laçın, in Azerbaigian
 Şəlvə – centro abitato del distretto di Xocalı, in Azerbaigian